Niemcy:
 Berlin-Wilhelmsruh – dzielnica Berlina
 Berlin-Wilhelmsruh – stacja kolejowa w Berlinie